El término Way o Huay o Uay, puede referirse a:

 Way, también Uay, término en idioma maya que significa brujo, mago, nigromántico.
 Way chivo, también Uay chivo, chivo brujo, expresión en idioma maya para referirse a un personaje legendario.
 My Way, vocablo en idioma inglés que significa mi camino. Usado frecuentemente como título de canciones.
 Milky Way, marca de un dulce de chocolate.
 Way, Gerard, compositor estadounidense.
 Way, Mikey, músico, bajista, estadounidense.
 Half Way Tree, capital parroquial en Jamaica.
 Federal Way, ciudad localizada en el estado de Washington, Estados Unidos de América.